Lézat puede referirse a:
 Lézat, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Lézat, comuna francesa situada en el departamento de Ariège.